Lhok Jok (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Lhok Jok (Sawang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing